Vänsterpartiet kan syfta på:

 Vänsterpartiet – ett politiskt parti i Sverige
 Vänsterpartiet (Frankrike) – ett politiskt parti i Frankrike
 Vänsterpartiet – ett politiskt parti i Tyskland, se Die Linke
 Vänsterpartiet – Zona Franca – ett politiskt parti i San Marino

Se även
 Vänsterparti – en kategorisering av politiska partier